Бельхайм () — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Гермерсхайм. Подчиняется управлению Бельхайм. Занимает площадь 20,44 км².

Население 
Население составляет 8388 человек (на 31 декабря 2010 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца